Jméno a příjmení František Vitásek se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 František Vitásek (geograf) (1890–1973) – český geograf, člen ČSAV, univerzitní profesor přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně
 František Vitásek (hudebník) – český hudebník a osvětlovač divadla Semafor
 František Vitásek (kněz) (1915–1979) – český římskokatolický kněz, salesián, hudební skladatel a politický vězeň